Бой на горе Сарабурун — боевые действия на участке болгарско-греческой границы у вершины горы Сарабурун (возле пограничной пирамиды 371) в ночь с 30 на 31 марта 1952 года, крупнейшее и наиболее серьёзное боевое столкновение с участием болгарских пограничных войск в период после окончания Второй мировой войны.

Силы сторон 
В боевом столкновении с диверсионной группой из четырёх диверсантов, вооружённых автоматами и ручными гранатами, участвовали:
 пограничный наряд погранзаставы «Орел» ()
 тревожная группа погранзаставы «Круша» ()
 резервная группа пограничников, которой командовали лейтенант Николай Гаговски и Григор Манчев

Ход событий 
В ночь с 30 на 31 марта 1952 года находившийся на участке болгарско-греческой границы у горы Сарабурун (возле пограничной пирамиды 371) болгарский пограничный наряд из трёх пограничников заставы «Орел» (младший сержант Асен Илиев, рядовые Боянов и Цочев) услышал тихие звуки шагов, в результате наблюдения было установлено, что группа неизвестных лиц (количество которых оценили в 3-4 человека) осторожно движется по берегу реки. Когда нарушители приблизились, А. Илиев крикнул им «Стой!» и в этот момент пограничники заметили, что силуэты людей свидетельствуют о наличии у них оружия. Илиев успел громко приказать «Сдавайтесь!», после чего диверсанты открыли огонь из автоматов на звук голоса. Пули прошли над головами пограничников.

На соседней заставе «Круша» услышали выстрелы, пограничники сообщили о происшествии командованию и выдвинулись на помощь.

В 3:00 31 марта 1952 года штаб пограничных войск Болгарии получил сообщение о стрельбе на вершине горы Сарабурун, и соседние заставы подняли по тревоге.

После того, как пограничники открыли ответный огонь, диверсанты начали отходить к границе. А. Илиев принял решение опередить противника, выйти в тыл к диверсантам и отрезать им путь к отступлению. Недалеко от линии границы А. Илиев встретил  пограничников с заставы «Круша», которым приказал идти на помощь Боянову и Цочеву и не дать диверсантам укрыться в скалах, а также пополнил боекомплект, взяв у них часть боеприпасов.

Прибывшие к месту боя С. Косовски и Г. Стоименов предприняли попытку выйти во фланг диверсантам, но выползший из-за скалы Косовски был замечен противником и получил тяжелое ранение, спустя минуту погиб Г. Стоименов, после чего диверсанты сумели оторваться от преследования пограничников.

А. Илиеву удалось опередить трёх отступавших диверсантов и он занял удобную позицию в зарослях кустарника. Противники попытались пойти на прорыв, но были вынуждены залечь под огнём Илиева и открыли ответный огонь. Илиев залег в камнях и время от времени стрелял, поэтому диверсанты были вынуждены расходовать патроны. По оставленным ими следам было установлено, что они перемещались от камня к камню перебежками или переползали с места на место, меняя позиции и стараясь обойти стрелка. Подобравшись ближе к пограничнику, диверсанты начали бросать гранаты.

В это же время к пограничникам на автомашине прибыло подкрепление (резерв пограничной заставы, в том числе проводник со служебной собакой). Когда пограничники приблизились к месту боя, овчарка залаяла — возможно, что лай собаки услышали диверсанты, которые поняли, что через одну-две минуты будут окружены, они поднялись в полный рост и пошли на прорыв. Илиев, автомат которого был разбит выстрелом противника, бросил в них имевшиеся у него гранаты , но был застрелен диверсантами.

Вслед за этим двух диверсантов застрелили поднявшиеся по склону пограничники Григор Манчев и мл. сержант Митков, третий диверсант был ранен и задержан.

В бою погибли два пограничника (мл. сержант Асен Илиев и ефрейтор Георги Стоименов), рядовой Стоил Косовски был смертельно ранен и скончался во время доставки в больницу.

Последующие события 
За проявленные в бою мужество и отвагу, Асен Георгиев Илиев был посмертно произведён в младшие лейтенанты и награждён орденом «За храбрость» III степени.

После завершения расследования обстоятельств происшествия, 19 апреля 1952 года болгарский министр иностранных дел Минчо Нейчев направил секретариату ООН открытое письмо с официальным протестом в отношении греческих властей, которые не только не принимали мер к прекращению провокаций на болгаро-греческой границе, но наоборот, поощряли их.

Память 
15 мая 1952 года находившейся на болгаро-греческой границе пограничной заставе «Орел» (на которой ранее служил Асен Илиев) было присвоено его имя (в начале 2000х годов застава была закрыта, к 2012 году она была разграблена и полуразрушена).

21 августа 1964 года имя Асена Илиева было присвоено пограничной заставе Краснознамённого Закавказского пограничного округа пограничных войск СССР, расположенной на территории Грузинской ССР, на границе с Турцией.

2 июня 1973 года памятник Асену Илиеву (архитектор Белчо Петров) был установлен в его родном селе Караманово.

В 1982 году обелиск трём погибшим в бою 31 марта 1952 года болгарским пограничникам был установлен на центральной площади села Вылче-Поле.

Мемориальная доска установлена в Видине.

Примечания

Литература и источники 
 Гранични войски: фотоалбум. София, ДИ «Септември», 1978.
 Никола Гаговски. Зелените пагони. София, Военно издателство, 1986.
 Борис Чолпанов. Славата на България. София, Военно издателство, 1988.
 Киро Киров. Зеления пагон. София, 2004.

Пограничная охрана Болгарии
Военная история Болгарии
Конфликты 1952 года
Март 1952 года